zespół wątrobowo-nerkowy
 Hellenic Register of Shipping